Agens (lateinisch für „handelnd“) steht für:

 Agens (Linguistik), Verursacher eines Ereignisses, absichtlich Handelnder

 Agens, eine chemisch wirkende Substanz, siehe Reagens

 Agens, deutscher Männerrechtsverein (ab 2009), siehe Männerrechtsbewegung #Deutschland

Siehe auch:
 präzipitierendes Agens (Immunologie)
 Agent (Begriffsklärung)